Trinkulo – błazen z Burzy Williama Szekspira
 Trinkulo – księżyc Urana
 Trinkulo – krater na Mirandzie, księżycu Urana